Новонаде́ждино — название населённых пунктов.

Россия 
 Новонадеждино — село в Благовещенском районе Башкортостана.
 Новонадеждино — село в Сердобском районе Пензенской области.

Украина 
 Новонадеждино — село в Близнюковском районе Харьковской области.